Le tournoi de tennis de Chestnut Hill est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 16 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Chestnut Hill

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Chestnut Hill
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969